Безіменний — струмок в Україні у Звенигородському районі Черкаської області. Лівий доплив річки Каєтанівки (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина струмка приблизно 10,66 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,48  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,36 . Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-зхідній стороні від села Соболівки. Тече переважно на північний захід через село Ступичне та урочище Жишків Яр і на південній околиці села Вікнине впадає у річку Каєтанівку, ліву притоку річки Гнилого Тікичу.

Цікаві факти 
 На струмку існує декілька газових свердловин, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Звенигородського  району